

Persone
 Ernest Paul Lehman (1915-2005) – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 John F. Lehman Junior (1942) – politico statunitense
 Kristin Lehman (1972) – attrice e ballerina canadese
 Thomas "Tom" Edward Lehman (1959) – golfista statunitense
 William Lehman (1901-1979) – calciatore statunitense
 William H. Lehman (1913-2005) – politico statunitense

Altro
 Lehman Brothers –  società di servizi finanziari, fallita nel 2008
 Lehman Trilogy – opera teatrale di Stefano Massini
 Qualcosa sui Lehman – romanzo satirico di Stefano Massini
 Madonna Lehman o Madonna col Bambino – dipinto del pittore veneziano Giovanni Bellini